Kristina Šmigun-Vähi (ur. 23 lutego 1977 w Tartu) – estońska biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka olimpijska, sześciokrotna medalistka mistrzostw świata, posłanka do Riigikogu.

Życiorys

Kariera sportowa 
W latach 1995–1997 sięgnęła po sześć medali mistrzostw świata juniorów (dwa złote i cztery srebrne). Pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata zdobyła w sezonie 1993/1994. Łącznie odniosła 16 zwycięstw w zawodach pucharowych; dwukrotnie plasowała się w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na 2. miejscu, w obu przypadkach przegrywając jedynie z Norweżką Bente Martinsen Skari (w sezonach 1999/2000 i 2002/2003). Ponadto trzy razy była 4. w klasyfikacji Pucharu Świta (w sezonach 1998/1999, 2001/2002 i 2004/2005).

Uczestniczyła w sześciu mistrzostwach świata. Pierwszy medal zdobyła na mistrzostwach w Ramsau w 1999 – srebro na 15 km techniką dowolną (za Włoszką Stefanią Belmondo). Na tych samych mistrzostwach zdobyła również brąz na 30 km techniką klasyczną. Na mistrzostwach w Val di Fiemme w 2003 zdobyła cztery medale – złoto na 10 km w biegu łączonym, srebro na 15 km techniką klasyczną (ze startu wspólnego) i na 10 km techniką klasyczną oraz brąz na 30 km techniką dowolną. Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2005 nie zdołała zająć miejsca na podium, kończąc rywalizację na 10 km techniką dowolną na 4. pozycji.

Jako olimpijka debiutowała na igrzyskach w Lillehammer w 1994, gdzie zajmowała odległe miejsca, podobnie jak cztery lata później podczas igrzysk w Nagano. Na igrzyskach w Salt Lake City w 2002 dwukrotnie zajmowała 7. miejsce – na 15 km techniką dowolną (ze startu wspólnego) i na 30 km techniką klasyczną. Pierwsze medale olimpijskie zdobyła podczas igrzysk w Turynie w 2006, wygrywając bieg łączony na 15 km przed Czeszką Kateřiną Neumannovą oraz bieg na 10 km techniką klasyczną przed Norweżką Marit Bjørgen. W 2010 na igrzyskach w Vancouver została wicemistrzynią olimpijską w biegu na dystansie 10 km techniką dowolną.

W 2010 Kristina Šmigun-Vähi zakończyła karierę.

Działalność pozasportowa 
Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie w Tartu. Zaangażowała się w działalność polityczną w ramach Estońskiej Partii Reform. W wyborach w 2019 z ramienia tego ugrupowania uzyskała mandat posłanki do Riigikogu. Z powodzeiem ubiegała się o reelekcję w 2023.

Życie prywatne 
Jej rodzice, Anatoli Šmigun i Rutt Rehemaa, także uprawiali narciarstwo klasyczne. Ojciec pełnił funkcję jej trenera. Biegaczką narciarską została jej młodsza siostra Katrin, również startująca w Pucharze Świata i na imprezach mistrzowskich. Także jej kuzyn Aivar Rehemaa zajął się uprawianiem tej dyscypliny.

W 2007 Kristina Šmigun wyszła za mąż za menedżera sportowego Kristjana-Thora Vähiego. W 2008 urodziła córkę Victorię Kris, a w 2011 syna Kristhora Tomiego.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 60.
 sezon 1994/1995: 29.
 sezon 1995/1996: 17.
 sezon 1996/1997: 13.
 sezon 1997/1998: 19.
 sezon 1998/1999: 4.
 sezon 1999/2000: 2.
 sezon 2000/2001: 10.
 sezon 2001/2002: 4.
 sezon 2002/2003: 2.
 sezon 2003/2004: 5.
 sezon 2004/2005: 4.
 sezon 2005/2006: 17.
 sezon 2006/2007: 11.
 sezon 2009/2010: 32.

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium

Odznaczenia 
 Order Gwiazdy Białej I klasy – 2006
 Order Estońskiego Czerwonego Krzyża III klasy – 2004

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Estońscy biegacze narciarscy
Estońscy medaliści olimpijscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Politycy Estońskiej Partii Reform
Posłowie do Riigikogu
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Odznaczeni Orderem Gwiazdy Białej
Odznaczeni Orderem Estońskiego Czerwonego Krzyża
Ludzie urodzeni w Tartu
Urodzeni w 1977